PV Волос Вероники () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Волосы Вероники на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 1636 световых лет (около 502 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,15m до +12,45m. Орбитальный период — около 0,2979 суток (7,1496 часа).

Характеристики 
Первый компонент — жёлтый карлик спектрального класса G. Радиус — около 1,71 солнечного, светимость — около 1,966 солнечной. Эффективная температура — около 5227 K.

Второй компонент — жёлтый карлик спектрального класса G.

Примечания